The Green Door – cortometraggio del 1917 diretto da Thomas R. Mills
The Green Door – cortometraggio del 2001 diretto da Joseph Tazewell
The Green Door – cortometraggio del 2004 diretto da Onn Nir